Самутпракан — місто в Таїланді
 Самутпракан — провінція Таїланду